Fischhof är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Adolf Fischhof (1816–1893), österrikisk läkare och liberal politiker
 Georg Fischhof (1849–1914), österrikisk porträtt- och landskapsmålare
 Joseph Fischhof (180–1857), österrikisk pianist och musikskriftställare
 Robert Fischhof (1856–1918), österrikisk tonsättare
 Julius Fischhof, österrikisk bankir
 Sigrid Fischhof, född Arnoldson (1861–1943), svensk operasångerska

Bildgalleri

Se även 
 Fisch
 Fischer

Tyska efternamn
Judiska efternamn